Příjmení Coufal  nebo Coufalová může označovat tyto osoby:

muži
 Alois Coufal (1922–1989) – český a československý politik, poúnorový poslanec ČSL
 Bohuslav Coufal (1895–1969) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Břetislav Coufal (1880–1941) – československý politik a poslanec
 Dušan Coufal (* 1978) – český církevní historik, evangelický teolog a klasický filolog
 František Coufal (1892–1941) – československý voják a odbojář
 Franz Anton Coufal (1927–1999) – rakouský malíř
 Günter Coufal (* 1937) – německý spisovatel
 Jan Coufal (scenárista) (* 1978) – český scenárista
 Jan Coufal (matematik) – český matematik
 Ladislav Coufal (1946–2018) – český fotbalista
 Miroslav Coufal (* 1952) – český lékař a politik
 Přemysl Coufal (1932–1981) – tajný kněz a opat, oběť komunistického teroru
 Vladimír Coufal (* 1992) – český fotbalista

ženy
 Kateřina Coufalová (* 1983) – česká fyzicky handicapovaná plavkyně
 Kristýna Coufalová (* 1985) – česká tanečnice
 Ludmila Zatloukalová-Coufalová (1886–po 1950) – česká politička a feministka
 Markéta Coufalová (* 1978) – česká herečka
 Radka Coufalová (* 1978) – česká herečka
 Stanislava Coufalová (* 1963) – česká dětská herečka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení